A 2018-as olasz Formula–4-bajnokság a sorozat ötödik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon eredetileg április 29-én vette volna kezdetét az Imola Circuit versenypályán és október 21-én ért volna véget az Autodromo Nazionale di Monza aszfaltcsíkján, azonban az idény április 22-én kezdődött el az Adria International Raceway versenypályán és az Mugello Circuit aszfaltcsíkján ért véget október 28-án.  Az egyéni bajnokságot Enzo Fittipaldi nyerte meg, míg a csapatoknál a Prema Theodore Racing diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Megjegyzés:
 Amaury Cordeel belga versenyző, aki a hetedik versenyhétvégét finn licencel teljesítette.

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Újoncok

Csapatok
Egy csapat számára legfeljebb 2 versenyző szerezhetett pontokat. Az érvénytelen eredmények zárójellel vannak megjelölve.

Jegyzetek 

OlaszF418
18